Robert Montgomery peut désigner :
 Robert Montgomery (1809-1887), administrateur colonial de l'Inde britannique ;
 Robert Montgomery (1834-1898), professeur et sénateur finlandais ;
 Robert Montgomery (1838-?), marin de la guerre civile américaine et récipiendaire de la Médaille d'Honneur ;
 Robert Montgomery (1904-1981), acteur et réalisateur américain ;
 Robert Montgomery (1807-1855), poète britannique ;
 Robert Montgomery (1581-1585), archevêque de Glasgow ;
 Robert Montgomery, artiste britannique du  ;
 Robert Montgomery (1866-1949), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Robert Montgomery, membre de l'équipe canadienne masculine de tir aux pigeons d'argile ;
 Robert Montgomery, boxeur canadien super-lourd aux jeux du Commonwealth de 2006.